Příjmení Ryvola nebo Rivola nosí více osobností:

 Jan František Josef Ryvola (1649–1734) – český duchovní a spisovatel, tvůrce českého slovníku
 Jiří Ryvola – více nositelů
 Miki Ryvola (* 1942) – český zpěvák a tramp
 Wabi Ryvola (1935–1995) – český zpěvák a tramp, bratr Mikiho

Česká příjmení